Ophelia eller Ofelia kan henvise til:

 Ofelia – person i tragedien Hamlet af William Shakespeare
 Ophelia (måne) – en af planeten Uranus' måner
 Ophelia (skuespillerskole) – dansk skuespillerskole beliggende i København
 Ophelia (maleri) – maleri af John Everett Millais fra 1852.
 andre
 Ofelia Plads – Skuespilhusets udendørsområde, beliggende på Kvæsthusbroen
 Ofelia kommer til byen – dansk film fra 1985 af Jon Bang Carlsen